Филипьев — русская фамилия. Известные носители:
 Филипьев, Иван Николаевич (1889—1938) — зоолог, энтомолог, один из основоположников фитогельминтологии.
 Филипьев, Всеволод Александрович (в монашестве Селафиил; род. 1969) — поэт, писатель, журналист.
 Филипьев, Пётр Васильевич (ум. 1827) — подполковник Александрийского гусарского полка.
 Филипьев, Юрий Петрович (1934—2004) — советский подводник, Герой Советского Союза, капитан 1 ранга